A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis é a fase de disputas entre as equipes do Grupo Mundial derrotadas na primeira fase e os classificados do Grupo I dos grupos regionais.

Participantes

Grupo Mundial

Grupos Regionais

Confrontos

Espanha vs. Ucrânia

Países Baixos vs. Áustria

Croácia vs. Reino Unido

Suíça vs. Equador

Alemanha vs. Brasil

Polônia vs. Austrália

Bélgica vs. Israel

Japão vs. Colômbia

Ligações externas 
  

Copa Davis de 2013